Baracs József (1918–2009) agrármérnök
 Baracs József (1947) állatorvos